Pojem Větrovec má více významů:

Příjmení
František Větrovec (* 1956) – český hokejista
Josef Větrovec (1922–2002) – český herec
Pavel Větrovec (* 1949) – český klavírista, dirigent, hudební skladatel a aranžér
Vladislav Větrovec (* 1967) – český  právník a podnikatel
Vlastimil Větrovec (* 1962) – český fotbalista
Zdeněk Větrovec – český písničkář

Jméno kopce
 Větrovec (Hanušovická vrchovina) – kopec v moravském podhůří Králického Sněžníku
 Větrovec (Děčínská vrchovina) – skalnatý vrchol v okrese Děčín